Malanje Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Malanje, i den nordvästra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Luanda. Malanje Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Malanje Airport är huvudsakligen platt, men norrut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Bango Vinte e Dois,  meter över havet,  kilometer norr om Malanje Airport. Närmaste större samhälle är Malanje,  kilometer sydost om Malanje Airport.

Runt Malanje Airport är det i huvudsak tätbebyggt. Runt Malanje Airport är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är april, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Malanje